

Єкимово — присілок, Білозерський район, Курганська область
 Єкимово — присілок, Кожевниковський район, Томська область